Pierre-Jean-Baptiste Auguis (1747-1810), homme politique français ;
 Pierre René Auguis (1783-1844), son fils, homme politique français.